Астрахань 2010 — шестой турнир серии Гран-при 2008—2010 годов, проходил в Астрахани с 9 по 25 мая.
 Категория: XX-я (средний рейтинг 2729,5)
 Главный судья: Фаик Гасанов (Азербайджан)

Регламент турнира 
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на окончание партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 61-го хода.

Участники

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Гран-при ФИДЕ
Международные соревнования по шахматам в России
2010 год в шахматах
Спортивные соревнования в Астрахани
Спорт в России в 2010 году
Май 2010 года